Weserlust steht für:
 ein früheres jährliches Kulturfest in Bremen, letztmals 1983, Vorläufer der Breminale.
 das ehemalige Ausflugslokal Weserlust in Bremen, das ab 1948 als Kino genutzt und 1963 abgerissen wurde. Danach benannt wurden 1900 eine damalige Endstelle der Straßenbahn  und seit 1914 bestehender Kleingartenverein.
 bis 1959 eine Endstelle der Straßenbahn Bremerhaven. Seit 1964 befindet sich an dieser Stelle die Bushaltestelle Hoebelstraße.

Gaststätten dieses Namens gibt es heute an mehreren anderen Orten.